est une expression anglaise signifiant « je te veux ». Elle peut faire référence à :

Cinéma 

 , titre original de Face à l'orage, film américain de Mark Robson sorti en 1951 ;
 , film britannique de Michael Winterbottom sorti en 1998 .

Musique

Album 

 , album de Booker T. Jones sorti en  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Marvin Gaye sorti le  ;
 , album de  sorti en .

Chanson 

  single de Roxette sorti le  ;

 , chanson de Bob Dylan présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Elvis Costello présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de Janet Jackson présente sur l'album Damita Jo sorti le  ;
 , chanson de Jody Watley présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Martin Solveig présente sur l'album C'est la vie sorti le  ;
 I Want You, chanson de Marvin Gaye présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Savage Garden présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de Thalía présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;

 , chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;

 , chanson de Cee Lo Green présente sur l'album  sorti le .

Autre 

 « I want you for U.S. Army. », accroche d'une célèbre affiche créée pour l'armée américaine en 1917 par James Montgomery Flagg et représentant l'oncle Sam.